El nombre Manuel Herrera puede referirse a varias personas:

 José Manuel Herrera (1765-1830), sacerdote católico, escritor, político y catedrático independentista mexicano.
 Manuel Herrera y Obes (1806-1890), político y diplomático uruguayo.
 Manuel Herrera (1830-1887), jefe militar venezolano.
 Manuel Herrero Palacios (años 1910), arquitecto municipal de Madrid, director de Parques y Jardines Municipales en los años sesenta.
 Manuel Herrera (1942-), cineasta, documentalista y guionista cubano.
 Manuel Herrera, político colombiano, representante a la Cámara por el departamento de Santander, implicado en el escándalo de la parapolítica (2006).
 Manuel Herrera Maldonado (años sesenta), productor mexicano de música tejana, ganador de un premio Grammy.
 Manu Herrera (1981-) futbolista español que juega en la posición de portero.
 Manuel Herrera López (1991-), futbolista español.
 Manuel Herrera, empresario argentino, extitular de la Unión Industrial Argentina y candidato a presidente en las elecciones presidenciales de Argentina de 2003 por el Partido Demócrata Cristiano de la Argentina.